Комплетив — аспектуальное значение глагола, обозначающее достижение финала предельного процесса. В работе Bybee et al. комплетиву дается следующее определение: «сделать что-то основательно, вплоть до завершения».

По классификации В. А. Плунгяна комплетив входит в аспектуальный кластер перфектива. В русском языке комплетив нельзя считать глагольной категорией (в понимании В. А. Плунгяна), поскольку он не является обязательным для выражения при глаголе.

Семантика 
Как видно из определения, в случае употребления комплетива для говорящего важно, что имел место некоторый процесс, который достиг своего логического завершения.

Это определение можно дополнить следующими уточнениями:
 Объект действия полностью затрагивается (уничтожается/поглощается) этим действием ();
 Объект переходных или субъект непереходных глаголов часто употребляется в формах множественного числа, обозначающих все элементы из множества: он перебрал все камни, все переругались.
 О действии сообщается с некоторым акцентом или, в некоторых случаях, удивлением.

Типичным примером комплетива в русском языке можно считать предложение Я доел этот суп и многие аналогичные ему примеры с использованием приставки -до: Я досмотрел этот фильм, Я дописал программу, etc. Тем не менее, не стоит считать, что случаи употребления комплетива в русском языке исчерпываются примерами этого типа: Я съел, наконец, этот суп тоже будет являться примером комплетива (в то время как в отсутствие выделенного наречия пример Я съел этот суп следует считать, скорее, примером пунктива).

Из требования на наличие некоторого процесса следует, что комплетив как таковой не может маркировать состояние (как в примере Яблоко съедено).

Употребление 
На примере русского языка можно видеть, что комплетив может выражаться как морфологически (например, при помощи приставки -до), так и лексически (я закончил писать письмо).

Типичное средство выражения семантики комплетива — употребление глагола «завершать» или производных от него форм. Также во многих языках нужное значение достигается при помощи производных от глаголов с семантикой «отбрасывать» или «помещать внутрь» (см. примеры внизу). При использовании форм глагола «завершать» семантики полной вовлеченности объекта в действие замечено не было — она более характерна для глаголов «помещать внутрь».

В исследовании Bybee et al. о примерах употребления комплетива сообщается в 34 языках. Чаще всего семантика комплетива выражается кумулятивно (например, с перфектом). Случаи чисто комплетивных показателей чрезвычайно редки.

Комплетив в языках мира

Ямайский креольский язык 
В ямайском креольском комплетив выражается синтетически при помощи частицы don:

В этом языке частица don может употребляться как препозитивно, так и постпозитивно по отношению к глаголу. В первом случае такое употребление помимо комплетивного позволяет ещё и перфектное прочтение, в то время как во втором — только комплетивное.

Бенгальский язык 
В бенгальском комплетив выражается при помощи частицы fele, следующей за основным глаголом:

Японский язык 
В японском глагол shimau, 'закончить' может быть использован как вспомогательный комплетив:

Корейский язык 
В корейском языке глагол pelita, 'отбросить, разрушить' может использоваться как маркер комплетива:

Севернокитайский язык 
Чуть более спорный пример: в севернокитайском языке глагол dào, 'прибывать куда-то, достигать чего-то' преобразовался во вспомогательный глагол со значением успешного завершения некоторого действия:

Язык наканай 
В языке наканай, принадлежащем западноокеанийскому комплексу языков, для выражения семантики комплетива используется специальная морфема -ti (при этом в данном примере предполагается, что слушатель должен быть удивлен сообщающейся информацией):

Язык малаялам 
В языке малаялам глагол puukuka 'идти' может использоваться как меркер комплетива. Стоит заметить, что в данном случае завершенное действие рассматривается как непреднамеренное:

Связь с другими значениями 
Французский лингвист Стефани Фоконье в одной из своих статей замечает, что в ряде языков маркер комплетива используется для обозначения непреднамеренности действия. Например, в примере из бенгальского языка (см. выше) значение «случайно/по ошибке» не вычленяется из лексического состава предложения, а следует из семантики изначально комплетивной частицы.

Фоконье объясняет связь между комплетивом и непреднамеренностью через понятие неожиданности — маркеры комплетива могут быть использованы для того, чтобы показать, что завершение некоторого процесса является неожиданным. В этом случае они могут также выражать непреднамеренность действия, поскольку завершение непреднамеренного действия в общем случае является неожиданным.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лингвистическая типология
Грамматические категории глагола
Вид (лингвистика)